HMS Achates je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Achates (H12)
 HMS Achates (1945) 

Achates